Települések
 Ivaki, város Fukusima prefektúrában
 Ivaki, egykori kisváros Aomori prefektúrában, ma Hiroszaki része
 Ivaki, egykori kisváros Akita prefektúrában, ma Jurihondzsó része

Egyéb
 Ivaki, folyó Aomori prefektúrában
 Ivaki, vulkanikus hegy Aomori prefektúrában